Kilias ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Kilias (1942–2008), deutsche Übersetzerin
 Rudolf Kilias (1929–1999), deutscher Zoologe